Лејк Холидеј има више значења:
 Лејк Холидеј (Вирџинија)
 Лејк Холидеј (Илиноис)
 Лејк Холидеј (Индијана)